Симоняты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Симоняты — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Симоняты — деревня в Палкинском районе Псковской области.